Cultura kolozsvári négynyelvű folyóirat (1924)
 Cultures franciaországi község okcitán neve